Der Warsteiner Challenger Lübeck 2005 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Februar 2005 in Lübeck stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 65 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 49 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 65 kB)

ATP Challenger Series 2005
Tennisturnier in Lübeck